Алекса́ндр Алекса́ндрович Ге́нис (род. 11 февраля 1953, Рязань) — русский писатель, эссеист и литературовед, журналист, радиоведущий.

Биография 
Вырос в Риге. Окончил филологический факультет Латвийского университета.

В 1977 году эмигрировал в США, живёт в Нью-Джерси.

Более тридцати лет (с 1983) Александр Генис работает на Радио «Свобода», где в 2004—2019 годах вёл передачу «Американский час». Слушателям он запомнился своими выступлениями в программе Радио «Свобода» «Поверх барьеров» (в 80-е вёл её совместно с Петром Вайлем).

В 1997—1998 годах печатался в «Общей газете» и «Русском телеграфе», в 2000—2003 годах — во «Время МН», с ноября 2003 года публикуется в «Новой газете», ведёт рубрику «Кожа времени».

Автор и ведущий двухсерийного телецикла «Письма из Америки», вышедшего на канале «Культура» в 1998 году.

На протяжении многих лет публиковался в тандеме с журналистом Петром Вайлем.

Сотрудничает с русскоязычными СМИ России и Америки: «Радио Культура», работал в эмигрантской газете «Новый американец», которую издавал Сергей Довлатов.

Его книга «Довлатов и окрестности» (первое издание 1999) по данным 2016 г. имела шесть изданий на русском.

В октябре 2016 года Александр Генис принимал участие в программе нью-йоркских «Русских сезонов в музее Николая Рериха».

Александр Генис — член редакционного совета журнала «Иностранная литература».

Сын Александра Гениса,  (род. 1978), американский литератор, критик и журналист, проведший десять лет в американской тюрьме за серию разбойных нападений.

Произведения

Книги 
 Генис А. А. Американская азбука (2000)
 Генис А. А. Пейзажи. — : «Пушкинский фонд», 2002. — 80 с. ISBN 5-89803-092-1
 Генис А. А. Трикотаж (2002)
 Генис А. А. «Сладкая жизнь». Издательство: Вагриус, (2004), ISBN 5-475-00002-6
 Генис А. А. Шесть пальцев (2009)
 Генис А. Фантики / Александр Генис. — М. : Астрель : CORPUS, 2010. — 192 с. : ил. ISBN 978-5-271-24552-7 (ООО «Издательство Астрель»)
 Генис А. Колобок и др. Кулинарные путешествия / Александр Генис. — М. : Астрель : CORPUS, 2010. — 416 с. ISBN 978-5-271-30937-3 (ООО «Издательство Астрель»)
 Генис А. А. Странник (2011)
 Генис, Александр Александрович. Обратный адрес : автопортрет / Александр Генис. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. — 444, [4] с. — (Уроки чтения). ISBN 978-5-17-097444-3
 Генис А. А. Кожа времени. Книга перемен (2020)
В соавторстве

Книги-эссе о литературе и культуре 
 Генис А. А. Вавилонская башня
 Генис А. А. Довлатов и окрестности: филологический роман. М.: Вагриус, 2001. — 288 с. — ISBN 5-264-00541-9
 Генис А. А. Иван Петрович умер
 Генис А. А. Билет в Китай
 Генис А. А. Частный случай
 Генис А. Довлатов и окрестности / Александр Генис. — М. : Астрель : CORPUS, 2011. — 736 с. ISBN 978-5-271-33775-8 (ООО «Издательство Астрель»). Дополненное издание включает расширенный вариант сборника «Частный случай».
 Генис, Александр Александрович. Уроки чтения : камасутра книжника / Александр Генис. — Москва : АСТ, 2013. — 349, [3] с. — (Проза Александра Гениса.) ISBN 978-5-17-079600-7
 Генис, Александр. Космополит. Географические фантазии / Александр Генис. — Москва : АСТ: CORPUS, 2014. — 512 с. ISBN 978-5-17-083645-1

Совместно с Петром Вайлем 
 Современная русская проза
 Потерянный рай
 Вайль, Петр. 1960-е. Мир советского человека / Петр Вайль, Александр Генис. — Москва: АСТ: CORPUS, 2013. — 432 с. ISBN 978-5-17-079727-1
 Русская кухня в изгнании
 
 Родная речь
 Американа

Радиопрограммы 
Александр Генис с 1984 года сотрудничает с Радио Свобода. Является редактором и ведущим программы «Американский час: Поверх барьеров» в Нью-Йорке.
 Поверх барьеров — Американский час. Еженедельная авторская культурологическая программа Александра Гениса на Радио «Свобода».
 Довлатов и окрестности — Цикл передач А. Гениса на Радио «Свобода», март — апрель 2007.

Примечания

Ссылки 
 
 Александр ГЕНИС
 Александр Генис (США)
 Александр Генис в «Журнальном зале»
 Вайль и Генис как отцы-основатели
 П. Вайль и А. Генис в «Библиотеке Мошкова»
 «Шесть пальцев» Александра Гениса, Русский Базар, 5—11 февраля, 2009. Автор Нина Аловерт
 «Некрологи» с Александром Генисом
 Александр Генис, «Заповеди»
 С. Костырко. Четки. «Новый мир», 9, 2009
 Когда мы были молодыми. Интервью с молодым пожилым человеком Александром Генисом. 2002
 Александр Генис: Никто не остается самим собой. Все меняется, все двигается. Видео-интервью на портале RUNYweb.com — Русский Нью-Йорк онлайн
  «Американская Азбука» А. Гениса на портале MNHTTN MAG
 Принцип вежливости Александра Гениса: «Я ни разу не оставил письмо без ответа»

Персоналии:Радио «Свобода»
Журналисты «Новой газеты»
Выпускники Латвийского университета
Авторы книг по кулинарии
Русские эмигранты третьей волны в США